

Geografia 
 Sousa – comune del Brasile

Persone 
 Afonso Sousa – calciatore portoghese
 Airton Moisés Santos Sousa , noto semplicemente come Airton – calciatore brasiliano
 António Sousa – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Bernardo Sousa – pilota di rally portoghese
 Carlos Sousa – pilota di rally portoghese
 César Sousa – calciatore angolano con cittadinanza portoghese
 David Sousa – calciatore brasiliano
 Dyego Sousa – calciatore brasiliano naturalizzato portoghese
 Eduardo Sousa – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Fernando Sousa –ex cestista portoghese
 Filipa Sousa – cantante portoghese
 Filipe Sousa – pallavolista portoghese
 Francisco Sousa – ex calciatore spagnolo
 Gustavo Henrique da Silva Sousa, noto semplicemente come Gustavo – calciatore brasiliano
 Hebert Sousa – pugile brasiliano
 Hélder Sousa – ex calciatore portoghese
 Hélio Sousa – ex calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Hugo Sousa – calciatore portoghese
 João da Cruz e Sousa – poeta brasiliano
 João Sousa – tennista portoghese
 João Pedro Sousa, noto semplicemente come João Pedro – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 John Philip Sousa – musicista e compositore statunitense
 Kathellen Sousa – calciatrice brasiliana
 Kéven Sousa – calciatore capoverdiano
 Manuel de Faria e Sousa – nobile, scrittore e storico portoghese
 Manuel Sousa, noto anche con lo pseudonimo di Necas – ex cestista e allenatore di pallacanestro angolano
 Mauro Silva Sousa, noto semplicemente come Mauro – ex calciatore brasiliano
 Paulo Sousa (1967) – ex calciatore portoghese
 Paulo Sousa (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Paulo Sousa (1975) – ex calciatore portoghese
 Rafa Sousa – calciatore portoghese
 Ricardo Sousa – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Ricardo Manuel Ferreiras Sousa, conosciuto come Cadú – calciatore portoghese
 Wanderley de Jesus Sousa, meglio conosciuto come Derley – calciatore brasiliano

Altro 
 Sousa – genere di cetacei
 Cratere Sousa – cratere sulla superficie di Mercurio

Pagine correlate
 André Sousa